Kepulauan Natuna kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau-pulau Natuna Besar (öar i Indonesien), Kepulauan Riau, 
 Kabupaten Natuna, kabupaten, Kepulauan Riau, 

Robotskapade Indonesienförgreningar